GUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mougulu (Papua Nuova Guinea)